Příjmení Ľupták, přechýleně Ľuptáková, nosí více osobností:

 Branislav Ľupták (* 1991), slovenský fotbalista
 Ivan Ľupták (politik) (* 1943), slovenský politik
 Ján Ľupták (* 1946), slovenský politik

Podobné články
 Lipták
 Lupták

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení